Komsomolez (, , abgeleitet von Komsomol) ist:

der Name mehrerer Orte in Russland:
 Komsomolez (Igra), in der Republik Udmurtien, Rajon Igra
 Komyschuwacha (Jeisk), in der Region Krasnodar, Rajon Jeisk

und früher der Ukraine:
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Chutirske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Myrne
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Kamjanyj Plast

außerdem:
 K-278 Komsomolez sowjetisches U-Boot
 T-20 (Schlepper) Artillerieschlepper